Зразок — взірець, еталон.

 Дослідний зразок (виробу) — зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.
 Зразок культурний — культурний елемент або культурний комплекс, норма або цінність, що прийнята і розділяється певною кількістю людей.
 Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.
 Стандартний зразок — міра у вигляді речовини або матеріалу зі встановленими в результаті метрологічної атестації значеннями однієї або більше величин, що характеризують властивості або склад цієї речовини або матеріалу.

Примітки